14-я радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого — (в/ч А-1620) воинское формирование в составе воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ. Бригада выполняет задачи охраны государственной границы Украины в воздушном пространстве.

История 
23 июня 1941 года сформирован в г. Кременчуг как 57 отдельный батальон ВНОС.

6 марта 1952 года батальон переформирован в 25 радиотехнический полк ВНОС.

1 ноября 1962 года переформирован в 14 радиотехническую бригаду.

В 2015 году Украина подписала контракт с фирмой Indra на поставку РЛС. Предположительно РЛС будет развернута в радиолокационной роте Скадовск. РЛС будут совместно эксплуатировать министерство обороны и «Украэрорух» (Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины).

Структура 
 260-й радиотехнический батальон (в/ч А-1088) пгт. Антоновка. 
 719-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-2845) г. Скадовск;
 722-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1764) Херсонская обл., с. Александровка   ;
 723-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1795) Николаевская обл., с. Старая Богдановка,  ;
 1430-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-4606) Николаевская обл., г. Первомайск  ;
 234-й радиотехнический батальон (в/ч А-0826) «Ответ» Одесская обл., с. Усатово ; :
 141-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-0173) Одесская обл., с. Куяльник, ;
 713-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-2899) Николаевская обл., г. Очаков,;
 175-я отдельная рота связи (в/ч А-2913) Одесская обл., пгт Буялык, ;
 1155-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1869) Одесская обл., пгт Лиманское, ;
 68-й радиотехнический батальон (в/ч А-2372) Одесская обл., г. Измаил,:
 6-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1913) Одесская обл., г. Арциз, ;
 26/741-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1516) Одесская обл., с. Тузлы, ;

Вооружение 
На вооружении стоят РЛС украинского производства, в резерве старые советские РЛС.
В 2016 году развернута РЛС «Пеликан».

Интересные факты 

 В 68 ртб (г. Измаил) была развёрнута одна из 11 уникальных РЛС П-70.
 На о. Змеиный до 2002 года была развёрнута радиолокационная рота, сейчас бывший военный городок получил статус посёлка Белое.

Командиры 
 Командиры 57 отдельного батальона ВНОС
 1941—1943 — капитан Корбут Я. А.
 1943—1945 — Непомнящий Ш. Б.
Командиры 25-го радиотехнического полка
 с 1952 — подполковник Калаганов И. К.
 Командиры 14-й радиотехнической бригады
 с 1962 — подполковник Божко М. Я.
 подполковник Бобровник В. И.
 c 1992 — подполковник Климов С. Б.()
 полковник Афанасов
 полковник Ярославцев В. Н.
 подполковник Горло К. Н.
 полковник Грицаенко С. А.

Примечания 

Радиотехнические войска Украины
Одесса
Бригады Украины
Бригады СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году